

Architettura 
 Villa Grassetti – edificio nobiliare a Suzzara

Persone 
 Grassetti – cognome italiano
 Anna Grassetti – infermiera e patriota italiana
 Riccardo Grassetti – direttore della fotografia italiano
 Silvio Grassetti – pilota motociclistico italiano